Thinissa est un nom propre qui peut désigner plusieurs lieux.

Toponyme 
Thinissa, nom latin donné à Tunis
Thinissa ou Thunisa, une cité romaine localisée dans l'actuel gouvernorat de Bizerte et dont subsistent quelques ruines en voie de disparition

Références 

Homonymie de toponyme